Out of this World (1945), film uit 1945
Out of this World (1954), film uit 1954